Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2019 проводился с 4 по 10 мая 2019 года в городе Новосибирск на арене кёрлинг-клуба «Пингвин».

В турнире принимали участие 16 команд.

Чемпионами России стала команда «Санкт-Петербург 1» (скип Алексей Стукальский, ставший чемпионом России среди смешанных команд впервые), победившая в финале команду «Московская область 1» (скип Александр Ерёмин). Третье место заняла команда «Санкт-Петербург 3» (скип Артур Ражабов).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку — 0 очков. При равенстве количества очков ранжирование по окончании группового этапа осуществляется: у двух команд — по результатам личной встречи, у трёх или более команд — по средней величине результатов тестовых бросков в дом перед матчами (, команда с меньшим значением занимает более высокое место). Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал. При итоговой расстановке по местам у команд, не вышедших в плей-офф, в первую очередь учитывается место, занятое в группе, а у команд с одинаковым местом - средняя величина результатов тестовых бросков в дом перед матчами (ТБД).

Команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по UTC+7.

Групповой этап

Группа А 

  Проходят в плей-офф

Группа Б 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 9 мая, 9:00

Матч за 3-е место. 9 мая, 14:00

Финал. 9 мая, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2019

2019
Спортивные соревнования в Новосибирске
Чемпионаты России в 2019 году
Май 2019 года
2019 год в Новосибирской области